Marcel Durry (1895-1978), latiniste français ;
 Marie-Jeanne Durry (1901-1980), critique littéraire et poétesse française.